Гло́рия Ди́ксон (), настоящее имя — Таи́с Эла́лия Ди́керсон (; 13 августа 1917, Покателло, Айдахо, США — 10 апреля 1945, Лос-Анджелес, Калифорния, США) — американская .

Ранние годы 
Глория Диксон, урождённая Таис Элалия Дикерсон, родилась 13 августа 1917 года в Покателло (штат Айдахо, США). Диксон была дочерью банкира. Её отец серьёзно пострадал в автокатастрофе в 1927 году и скончался от последствий полученных травм в ноябре 1929 года в 51-летнем возрасте. После смерти отца, Глория, её мать и старшая сестра Дорис переехали в Калифорнию. Она окончила Среднюю школу политехникума Лонг-Бич.

В старших классах школы она начала играть в любительских театральных постановках. Воодушевлённая своими наставниками по актёрскому мастерству, она подрабатывала драматическими чтениями в социальных клубах и на радиостанции KFOX в Лонг-Бич.

Карьера 
В апреле 1936 года, когда она работала в постановке Федерального театрального проекта, она была замечена агентом по талантам Warner Bros. Максом Арноу, который подписал с ней контракт. Её дебют в кино в фильме «Они не забудут» (1937) вывел её на первое место в коротком списке голливудских знаменитостей, получивших широкую известность. Осенью 1937 года она появилась на обложках многих журналов и была предметом нескольких статей в крупных киножурналах с такими названиями, как «Самая счастливая девушка в мире» и «Новая звезда года».

Личная жизнь 
С 1938 по 1941 год Диксон была замужем за визажистом ; с 1941 по 1944 год — за режиссёром ; с июня 1944 года и до своей гибели — за бывшим боксёром Уильямом Фицджеральдом.

Смерть 
Диксон погибла во время пожара 10 апреля 1945 года в доме в Лос-Анджелесе, который она снимала у актёра Сидни Толера. Пожар начался в результате того, что не погасшая сигарета загорелась в мягком кресле на первом этаже, в то время как Диксон спала наверху. Тела Диксон и её немецкого боксёра были найдены в ванной; предположительно, она пыталась выбраться на улицу через окно ванной, но оказалась в ловушке. Она получила ожоги первой и второй степени, обожгла лёгкие и умерла от удушья. Она похоронена на кладбище Hollywood Forever.

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки 

Киноактрисы США
Погибшие на пожаре
Похороненные на кладбище Hollywood Forever